Хорошковський Валерій Іванович — підприємець та мільярдер, доктор економічних наук, професор, генерал армії; перший віце-прем'єр-міністр України.
 Хорошковський В'ячеслав Дмитрович (1971-2015) — старшина міліції Міністерства внутрішніх справ України, кчасник російсько-української війни.